CSCL steht als Abkürzung für:

 China Shipping Container Lines, eine chinesische Reederei
 Computer-supported cooperative/collaborative learning, siehe Computerunterstütztes kooperatives Lernen

CsCl ist die Verhältnisformel von:
 Caesiumchlorid, ein farbloses Salz

Abkürzung